Henry Hyde peut faire référence à :

 Henry Hyde (homme politique anglais) (1563–1634), politicien anglais et avocat ;
 Henry Hyde (royaliste) (env. 1605–1650), militant anglais exécuté par le Parlement en 1650 ;
 Henry Hyde (2e comte de Clarendon) (1638–1709), aristocrate anglais et homme politique ;
 Henry Hyde (4e comte de Clarendon) (1672–1753), noble anglais et homme politique ;
 Henry Hyde (vicomte Cornbury) (1710–1753), auteur et homme politique britannique ;
 Henry Baldwin Hyde (1834–1899), fondateur d'une compagnie d'assurance ;
 Henry J. Hyde (Medal of Honor) (1846–1893), militaire américain pendant les guerres indiennes ;
 Henry Hyde (1924-2007), homme politique américain.